Prvenstvo Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1919./20. bilo je prvo nogometno natjecanje u organizaciji Zagrebačkog nogometnog podsaveza. Jugoslavenski nogometni savez je 15. veljače 1920. godine podijelio Savez na pet podsaveza, te preporučio da se početkom 1920. godine započne s podsaveznim prvenstvima kako bi prvo prvenstvo Jugoslavenskog nogometnog saveza moglo započeti na jesen 1920. godine. 27. ožujka 1920. godine, dan uoči početka prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza, Jugoslavenski nogometni savez je poslao službenu obavijest ZNP-u da se utakmice proljetnog dijela prvenstva neće računati za prvenstvo JNS-a, te da ZNP sam odluči da li će to biti nastavak prvenstva Hrvatske i Slavonije odigranog na jesen 1919. godine. U proljetnom dijelu prvenstva igralo se zasebno prvenstvo Zagreba u dva jakosna razreda, te zasebna prvenstva župa. Naslov prvaka Zagreba bez poraza osvojio je Građanski, a naslov pokrajinskog prvaka brodska Marsonia. Završna utakmica Građanski - Marsonia iz nepoznatih razloga nije nikada odigrana. Predsjednik ZNP-a Miroslav Petanjek službeno je uručio medalje za prvenstvo Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1919./20. igračima Građanskog tek 6. ožujka 1921. godine.

Rezultati 
( u izradi)

Izvori 
 urednici Ico (Ervin) Kerhin, Miroslav Rede, Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza 1919 – 1994
 Jadranski sport, Službeno glasilo: Splitskog Olympiskog pododbora i Splitskog nogometnog podsaveza, Split, 12. ožujka 1921., br. 8, str, 2
 Povijest GNK Dinama, Sezona 1920 
 Povijest Dinama, Sezona 1919/20. 

1919-20
1919-20 Zagreb